Prescripció (dret), adquisició o extinció de drets per haver transcorregut un cert lapse de temps 
 Prescripció (medicina), receptar una determinada medicació